

Степановка — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Степановка — річка в Пермському краї та Удмуртії, права притока Ками
 Степановка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Степановка — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Степановка — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Степановка — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Степановка — присілок, Кош-Єлгинська сільська рада, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Степановка — присілок, Михайловська сільська рада, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Степановка — селище, Верхньокетський район, Томська область
 Степановка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Степановка — село, Рильський район, Курська область
 Степановка — село, Ташлинський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Степанівка
 Уса-Степановка

ru:Степановка